Ту́масо́зеро — топоним в Карелии.

 Тумасозеро — остановочный пункт Западно-Карельской магистрали Октябрьской железной дороги.
 Тумасозеро — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Тумасозеро — озеро в Медвежьегорском районе Карелии.